Это — список звёзд созвездия Столовой Горы, звёзды отсортированы в ходе возрастания видимой звёздной величины (уменьшения яркости).

Ссылки 
 
 
 
 
 

Столовая Гора (созвездие)
Столовая Гора